Гремячки:

 Гремячки — деревня в Смоленской области.
 Гремячки — деревня в Нижегородской области.